Nagaokakyō :
 Nagaoka-kyō, capitale du Japon de 784 à 794
 Nagaokakyō (Kyoto), ville japonaise

Voir aussi 
 Gare de Nagaokakyō